Талицкий сельсовет — сельское поселение в Добринском районе Липецкой области Российской Федерации.

Административный центр — село Талицкий Чамлык.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Население

Состав сельского поселения

Особо охраняемые природные территории 
 Долина реки Битюг. Представляет собой живописный и имеющий большую природную ценность участок долины, где сохраняется богатый комплекс водных, степных, луговых и лесных видов растений и животных.
 Солонец Цыганское озеро. ООПТ создана для сохранения комплекса засоленных лугов, солончаков, заболоченных западин и озёр на водоразделе рек Битюг и Плавица.

Примечания 

Муниципальные образования Добринского района
Сельские поселения Липецкой области